Brüninghaus ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Brüninghaus (1870–1951), deutscher Seeoffizier, Beamter im Reichsmarineamt und Politiker (DVP)
 Gustav Brüninghaus (1875–1955), deutscher Stahlindustrieller
 Johann Caspar Brüninghaus (1791–1863), deutscher Unternehmer
 Kaspar Brüninghaus (1907–1971), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Peter Brüninghaus (1794–1865), deutscher Unternehmer
 Rainer Brüninghaus (* 1949), deutscher Jazzpianist und Komponist

Siehe auch:
 Brüninghausen
 Brünninghausen